Kopacz bezeichnet:

 Kopacz (Polen), ein polnisches Dorf in der Gmina Złotoryja
 Kopacz (Wappengemeinschaft), eine Wappengemeinschaft der Szlachta
 Kopacz (Berg) am San (Fluss)

Kopacz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Kopacz (* 1990), kanadischer Bobfahrer
 Aneta Kopacz (* 1975), polnische Drehbuchautorin und Filmregisseurin
 David Kopacz (* 1999), polnischer Fußballspieler
 Ewa Kopacz (* 1956), polnische Ärztin und Politikerin
 Joseph Kopacz (* 1950), US-amerikanischer Bischof
 Tibor Kopacz (1962–2009), rumänischer Eisschnellläufer